Иван Николаевич Калинин:
 Калинин, Иван Николаевич (1919—2000) — Герой Советского Союза.
 Калинин, Иван Николаевич (1960—2018) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.